Жан-Жак Дюссюмье (1792 — 19 июня 1883) — французский путешественник и купец из Бордо. Он известен как  ических видов из южной Азии и регионов по всему Индийскому океану в период с 1816 по 1840 год. Эти коллекции позже были изучены и классифицированы французскими зоологами, такими как Жорж Кювье, Акшиль Валансьен и другими. Дюссюмье собирал в основном моллюсков и рыб, многие из которых затем были названы в его честь, род сельдей получил название Dussumieria.

Список видов, названных в честь Дюссюмье 

 Acanthurus dussumieri
 Accipiter badius dussumieri
 Ambassis dussumieri
 Anisakis dussumieri
 Arius dussumieri
 Aspidontus dussumieri
 Austrobatrachus dussumieri
 Boleophthalmus dussumieri
 Brama dussumieri
 Caligus dussumieri
 Carcharhinus dussumieri
 Casarea dussumieri
 Cinnyris dussumieri
 Clarias dussumieri
 Coilia dussumieri
 Dipsochelys dussumieri
 Draco dussumieri
 Enhydris dussumieri
 Hyporhamphus dussumieri
 Istiblennius dussumieri
 Johnius dussumieri
 Labeo dussumieri
 Leiognathus dussumieri
 Liza dussumieri
 Mariaella dussumieri
 Mugil dussumieri
 Salarias dussumieri
 Salmaciella dussumieri
 Semnopithecus dussumieri 
 Sphenomorphus dussumieri
 Tachysurus dussumieri
 Tetronychoteuthis dussumieri
 Thryssa dussumieri
 Uca dussumieri

Примечания

Ссылки 
 Expeditions and Surveys Jean Jaques Dussumier's independent voyages

Литература 

Купцы Франции
Путешественники Франции XIX века
Персоналии:Бордо